Lebiedin, Łebedyn – nazwy toponimów w Rosji i na Ukrainie

Rosja 
:

 Lebiedin – osiedle typu wiejskiego w obwodzie briańskim
 Lebiedin – chutor w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego

Ukraina 
:

 Łebedyn – miasto w obwodzie sumskim
 Łebedyn – wieś w obwodzie czerkaskim
 Łebedyn – wieś w obwodzie czernihowskim
 Łebedyn – wieś w obwodzie kijowskim

Zobacz też 
 Lebiedinyj – osiedle typu miejskiego w Jakucji (Rosja)

Strony ujednoznaczniające